Le Qinghai, une province de Chine ;
 Le lac Qinghai en République populaire de Chine.
Le Qinghai, une race de chameau de Bactriane originaire de la province du Qinghai.